By the Way peut désigner :
 By the Way, chanson des Red Hot Chili Peppers, sortie en 2002 ;
 By the Way, album des Red Hot Chili Peppers, sorti en 2002.